

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Sople – przysiółek wsi Bihale w woj. podkarpackim, w pow. lubaczowskim, w gminie Wielkie Oczy
 Sople – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Małdyty